Margaret Court e Judy Dalton hanno battuto in finale Rosie Casals e Virginia Wade 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Margaret Court /  Judy Dalton (Campionesse)
 Rosie Casals /  Virginia Wade (finale)

 Assente
 Gail Benedetti /  Françoise Dürr (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1970